Chylus oder Chylos (von griechisch  chylós „Saft“) ist

 die Bezeichnung für einen milchigen Pflanzensaft (Milchsaft)
 ein Begriff für fetthaltige Lymphe aus dem Verdauungstrakt
 Begriff aus der Digestionslehre Galens, der einen vom Magen-Darm-Trakt aus der Nahrung bereitetes Verdauungsprodukt (eine Art Speisebrei) bezeichnete.

Siehe auch:
 Chymus